Mužská dvouhra Rothesay Open Nottingham 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Američan Frances Tiafoe, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Brit Daniel Evans, jenž ve finále zdolal australskou turnajovou trojku Jordana Thompsona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na challengerech a první od zisku trofeje Rosse Hutchinse na Nottingham Open 2019. Stal se tak druhým britským tenistou, jenž na turnaji odehrál třetí finálový duel. Před ním této mety dosáhli pouze Björkman s Kontaovou.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Rothesay Open Nottingham 2022